Саут Бенд има више значења:
 Саут Бенд (Вашингтон)
 Саут Бенд (Индијана)
 Саут Бенд (Небраска)